Fabiano – nome proprio di persona italiano maschile
Fabiano – quartiere di La Spezia

Persone
Fabiano (...–250) – ventesimo papa della Chiesa cattolica
Fabiano, soprannome di Fabiano Pereira da Costa (1978) – calciatore brasiliano
Andrea Fabiano (1976) – dirigente d'azienda italiano
Fabio Fabiano (1930) – allenatore di pallacanestro italiano
Gianni Fabiano (1984) – calciatore italiano
Luís Fabiano (1980) – calciatore brasiliano
Michael Fabiano (1984) – tenore statunitense
Papirio Fabiano (...–...) – retorico e filosofo romano

Pagine correlate
Lucio Annio Fabiano